Ortahisar steht für:

 Ortahisar (Trabzon), Gemeinde und ein Landkreis der türkischen Provinz Trabzon
 Ortahisar (Nevşehir), Kleinstadt im Landkreis Ürgüp der türkischen Provinz Nevşehir